Brazília az 1920-as nyári olimpián vett részt először, azóta valamennyi nyári játékokon megjelent, kivéve az 1928-ast. A téli olimpiákon 1992 óta képviselteti magát az ország.

A brazil sportolók eddig 109 érmet nyertek, mindet a nyári olimpiákon, legeredményesebb sportágaik a vitorlázás és a röplabda.

A Brazil Olimpiai Bizottság 1914-ben jött létre, a NOB 1935-ben vette fel tagjai sorába, a bizottság jelenlegi elnöke André Gustavo Richer.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon